Звонкий альвеолярный латеральный одноударный — это тип согласного звука, используемый в некоторых разговорных языках. Символом в МФА, который представляет этот звук, является , слияние повернутой строчной буквы r с буквой l. Утвержденный в 1928 году, этот символ представляет собой звук, промежуточный между  и  или между  и  до 1979 г., когда его значение был переопределен как боковой альвеолярный одноударный. 

Некоторые языки, которые описываются как имеющие боковую откидную створку, на самом деле имеют откидную створку, которая не определена относительно центральности, и может проявляться либо как центральная, либо как боковая, либо в свободной вариации, либо аллофонически в зависимости от окружающих гласных и согласных.

Примеры

Примечания 

Альвеолярные согласные